Цінні папери — документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником.
 Центральний процесор — електронний блок або мікросхема, що виконує машинні інструкції (код програм); головна частина апаратного забезпечення комп'ютера.
 Центристська партія — лівоцентристська, соціально-ліберальна партія в Естонії.
 Церебральний параліч — порушення рухових функцій і координації, викликане пошкодженням головного мозку.
 Цифровий потенціометр () — електронна схема з цифровим управлінням, що імітує функціональність аналогового потенціометра.
 Цивільний Протигаз — засіб індивідуального захисту фільтрувального типу.
 «Цукерберг позвонит» — популярне інтернет-видання про стартапи та IT-бізнеси.

Багатозначні терміни